Ließem ist der Name folgender Ortschaften:

 Gemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz, siehe Ließem (Eifel)
 Ortsteil der Gemeinde Wachtberg im Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen, siehe Ließem (Wachtberg)

Siehe auch: Liessem